Воблий — українське прізвище. Відомі носії:

 Воблий Костянтин Григорович (27 травня 1876, Царичанка — 12 вересня 1947, Київ) — український вчений-економіст та географ.
 Воблий Борис Іванович (1883 — ?) — український дипломат, перекладач, японознавець.

Українські прізвища